Bielsk ist der Name von Dörfern in Polen:
 Bielsk (Powiat Płocki), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
 Bielsk (Kowalewo Pomorskie), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Kowalewo Pomorskie
 Bielsk (Morzeszczyn), Dorf in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Morzeszczyn